Жирки — название населённых пунктов.

Россия 
 Жирки — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Жирки — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Украина 
 Жирки — село в Кобелякском районе Полтавской области.